Meristacarus är ett släkte av kvalster. Meristacarus ingår i familjen Lohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Meristacarus